Епархия Пембы () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Пемба, Мозамбик. Юрисдикция епархии Пембы распространяется на провинцию Кабу-Делгаду на севере Мозамбика. Епархия Пембы входит в митрополию Нампулы. Кафедральным собором епархии Пембы является церковь Святого Павла.

История 
5 апреля 1957 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу Quandoquidem, которой учредил епархию Порту-Амелии, выделив её из епархии Нампулы (сегодня — Архиепархия Нампулы). Первоначально епархия Порту-Амелии являлась суффраганной по отношению к архиепархии Лоренсу-Маркиша (сегодня — Архиепархия Мапуту).

17 сентября 1976 года епархия Порту-Амелии получила своё нынешнее название.

4 июня 1984 года епархия Пембы вошла в состав церковной провинции Нампулы.

Ординарии епархии 
 епископ José dos Santos Garcia S.M.P. (5.04.1957 — 15.01.1975);
 епископ Januário Machaze Nhangumbe (15.01.1975 — 8.11.1993);
 епископ Tomé Makhweliha S.C.I. (24.10.1997 — 16.11.2000), назначен архиепископом Нампулы;
 епископ Франсишку Шимойо O.F.M.Cap. (5.12.2000 — 22.02.2003), назначен архиепископом Мапуту;
 епископ Ernesto Maguengue (24.06.2004 — 27.10.2012);
 епископ Luiz Fernando Lisboa C.P. (назначен 12 июня 2013 — по настоящее время).

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Quandoquidem, AAS 49 (1957), стр. 813

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Мозамбика